Dywizje piechoty noszące numer 123:
 123 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 123 Dywizja Strzelecka (ZSRR)